Chartreuse peut désigner :

Toponyme 
 parc naturel régional de Chartreuse, parc situé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes en France ;
 massif de la Chartreuse, massif montagneux situé dans le parc de Chartreuse ;
 forêt domaniale de Grande Chartreuse, la plus grande forêt domaniale des Alpes françaises;
 Saint-Pierre-de-Chartreuse, commune située en Isère (région Auvergne-Rhône-Alpes) en France ;
 Saint-Hugues-de-Chartreuse, qui est un hameau de la commune précédente ;
 Chartreux, station de métro de Marseille en France ;
 Les Chartreux, quartier de Lyon en France.

Termes liés à l'Ordre des Chartreux 
 Le couvent de la Grande Chartreuse, fondé en 1084 dans la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse, et qui a donné naissance à l'ordre des Chartreux.
 Une chartreuse désigne tout monastère de l'ordre des Chartreux.
 Voir Liste des chartreuses.
 Chartreuse est le nom de nombreux lieux-dits, témoins de la présence d'une chartreuse.
 La Chartreuse, quartier de Liège.
 Le musée de la Grande Chartreuse, situé dans le parc naturel régional de Chartreuse.
 Le musée de la Chartreuse de Douai, à Douai.
 La chartreuse de Molsheim (et son musée de la Chartreuse), à Molsheim.
 Le fort de la Chartreuse, fort hollandais du , se situe à proximité de l'ancien monastère.
 La thier de la Chartreuse, rue.
 L'Arvô de la Chartreuse, passage voûté du .
 La Société anonyme des Charbonnages de la Chartreuse et Violette exploitait le charbon en sous-sol de ce quartier.
 La Chartreuse est un domaine agricole à l'île Maurice.
 Chartreuse désigne aussi les moniales de l'ordre : chartreuse féminine
 La chartreuse, liqueur produite par les moines du couvent.
 Chartreuse, une couleur du web, similaire à celle de la liqueur.
 Vert chartreuse désigne une nuance de la couleur verte, relatif à la variante verte de la liqueur.
 Jaune chartreuse désigne une nuance de la couleur jaune, relatif à la variante jaune de la liqueur.
 Chartreuse est le nom de deux plats :
 Par référence à l'abstinence de viande obligatoire pour les chartreux, un mélange de légumes qui accompagne généralement une volaille ou du gibier.
 Une façon de monter des légumes, surtout des asperges, dans un cercle, à l'aide d'un emporte-pièce. Il existe aussi des chartreuses de crabe ou de lotte.
 La chartreuse est le nom commercial d'un thé cultivé et exporté depuis ce domaine.
 La Chartreuse, surnom du centre hospitalier spécialisé de Dijon. L'expression « aller à la Chartreuse » signifie aujourd'hui à Dijon être hospitalisé en psychiatrie.

Zoologie 
 chartreux ou chat des Chartreux, race de chat ;
 Chartreux, lignée du cheval de Pure race espagnole.

Arts 
 La Chartreuse de Parme (1839), roman de Stendhal ;
 La Petite Chartreuse (2002), roman de Pierre Péju ;
 La Petite Chartreuse (2005), film de Jean-Pierre Denis.
 Chartreuse est un titre de l'album La Futura, le dernier du groupe de rock américain ZZ Top.

Autres 
 chartreuse : en France, longue maison basse, maison de campagne isolée ou petit bâtiment secondaire construit dans le jardin d'une maison bourgeoise ;
 Institution des Chartreux, groupe scolaire catholique privé situé en Auvergne-Rhône-Alpes en France.

Voir aussi